Pensionat steht für:

 Mädchenpensionat, eine Erziehungsanstalt für Mädchen
 Das Pensionat, eine komische Operette in einem Aufzug von Franz von Suppè